Kronoskogen kan syfta på:

 Kronoskogen, Ängelholm – ett skogsområde mellan Ängelholm och Skälderviken.
 Kronoskogens naturreservat – ett naturreservat inom Ljungby tätort.
 Kronskogen-Stenby äng – ett naturreservat i Eskilstuna kommun.
Kronoskogen, Tomelilla kommun – ett naturreservat i Tomelella kommun